A franciaországi Nizza Palais des Congrès Acropolis-ában, 102. alkalommal rendezték meg 2012. március 26. és április 1. között a műkorcsolya- és jégtánc-világbajnokságot 54 nemzet részvételével.

Kvalifikáció 
A következő országok indíthatnak 2, vagy annál több versenyzőt az előző évi verseny alapján:

A versenyszámok időrendje 
A verseny eseményei helyi idő szerint (GMT +01:00):

A versenyen részt vevő nemzetek 

  Ausztrália
  Ausztria
  Azerbajdzsán
  Belgium
  Bosznia-Hercegovina
  Brazília
  Bulgária
  Csehország
  Dánia
  Dél-afrikai Köztársaság
  Dél-Korea
  Egyesült Királyság
  Észak-Korea
  Észtország

  Fehéroroszország
  Finnország
  Franciaország
  Fülöp-szigetek
  Görögország
  Grúzia
  Hongkong
  India
  Írország
  Izrael
  Japán
  Kanada
  Kazahsztán
  Kína

  Kínai Köztársaság
  Lengyelország
  Lettország
  Litvánia
  Luxemburg
  Magyarország
  Mexikó
  Monaco
  Németország
  Norvégia
  Olaszország
  Oroszország
  Örményország
  Puerto Rico

  Románia
  Spanyolország
  Svájc
  Svédország
  Szerbia
  Szlovákia
  Szlovénia
  Thaiföld
  Törökország
  Ukrajna
  USA
  Üzbegisztán

Eredmények

Éremtáblázat

Éremszerzők

Versenyszámok

Férfiak 
A kanadai Patrick Chan – megvédte címét – az első helyen végzett a férfiak versenyében, két japán végzett a második és harmadik helyen – a 2010-ben világbajnok, olimpiai bronzérmes – Takahasi Dajszuke, valamint Hanjú Juzuru révén. Markó Márton nem jutott tovább a selejtezőből, és így a 39. helyen végzett.

Nők 
A négyszeres Európa-bajnok olasz Carolina Kostner nyeri a női versenyt, az ezüstérmet – a rövid programot követően még az élen álló, 2009-ben a juniorok között vb-aranyérmes – orosz Aljona Leonova szerezte meg, míg a harmadik helyen a japán Szuzuki Akiko végzett. A magyar színekben induló Pavuk Viktória 51,43 pontos produkciójával nem jutott tovább a selejtezőből.

Páros 
Az Olena Szavcsenko, Robin Szolkowy német duó nyerte a párosok versenyét, a negyedik vb-aranyát begyűjtő kettős mögött a Tatyjana Voloszozsar, Makszim Trankov orosz páros végzett a második helyen, míg harmadikként a Takahasi Narumi, Mervin Tran japán duó zárt.

Jégtánc 
A 2010-ben arany-, 2011-ben pedig ezüstérmes Tessa Virtue, Scott Moir kanadai duó nyerte a jégtáncosok versenyét, mögöttük a címvédő Meryl Davis, Charlie White amerikai kettős végzett a második és a kétszeres Európa-bajnok Nathalie Péchalat, Fabian Bourzat francia páros a harmadik helyen. A Nagy Zsuzsanna, Fejes Máté páros a 23. helyen zárt.

Jegyzetek

Források 

Vilagbajnoksag
Műkorcsolya világbajnokságok